't Slot (molen), een molen in Gouda, Nederland
 't Slot (plaats), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Medemblik

Zie ook
 Het Sot (burcht), een waterburcht te Rectum, Nederland
 Het slot (roman), een roman uit 1922 van Franz Kafka